Sackhof ist der Ortsname von
 Sackhof (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu
 Sackhof (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Saka (Kohtla), (deutsch Sackhof), Dorf in Estland